Crystal Palace (Londen), een wijk in Londen
Crystal Palace (gebouw), een voormalig tentoonstellingsgebouw in Londen
De bijnaam van de Great Exhibition uit 1851
Crystal Palace FC, een Londense voetbalclub
Crystal Palace LFC, een Londense vrouwenvoetbalclub
Crystal Palace FC (1861), een Londense voetbalclub in de vroege geschiedenis van het voetbal
Crystal Palace (stadion), het stadion waarin deze beide clubs spelen en speelden
Crystal Palace Dinosaurs, een park in de hierboven genoemde Londense wijk